Инара Ка́лнарая (; 17 декабря 1945 года) — советская и латвийская актриса.

Биография 

Инара Калнарая родилась 17 декабря 1945 года в небольшом городе Гробиня на западе Латвии, в рабочей семье.

Окончила Гробиньскую среднюю школу (1964) и актёрскую студию Лиепайского театра (1971).

С 1968 года актриса Лиепайского театра. Дебютировала в роли Бэт в инсценировке романа Марка Твена «Принц и нищий». Со временем стала одной из ведущих актрис театра.

Была одним из основателей и бессменным руководителем Лиепайского артистического фольклорного ансамбля «Атштаукас».

Снималась в небольших и эпизодических ролях в фильмах режиссёров Рижской киностудии.

Замужем за актёром Лиепайского театра Айваром Калнарайсом.

Творчество

Роли в театре

Лиепайский театр 
 1968 — «Принц и нищий» по роману Марка Твена — Бэт
 1974 — «Кукольный дом» Генрика Ибсена — Нора
 1975 — «Злой дух» Рудольфа Блауманиса — Анна
 1975 — «Шесть старых дев и один мужчина» Отара Иоселиани — Нинели
 1978 — «Геда Габлер» Генрика Ибсена — Геда Габлер
 1979 — «Ночная серенада» М. Ленгиела — Марча
 1979 — «Дикие люди» Екаба Яншевского — Парудене
 1980 — «Зимняя сказка» Уильяма Шекспира — Паулина
 1982 — «Шесть маленьких барабанщиков» Адольфа Алунана — Анна
 1984 — «Виндзорские насмешницы» Уильяма Шекспира — Госпожа
 1986 — «Родина» Якоба Яншевского — Петерене
 1987 — «Земля зелёная» Андрея Упита — Лизбет
 1990 — «Кьоджинские перепалки» Карло Гольдони — Мадонна Паскуа
 1996 — «Лилиом» Ференца Мольнара — Мушка
 2000 — «Вихрь женитьбы» Якоба Яншевского — Силениеце
 2005 — «Хрустальная туфелька» Т. Габе — Придворная дама

Фильмография 

  — Пожелай мне нелётной погоды — Берзиня
  — Рождественский переполох — Скарайне
  — Туфля

Примечания

Ссылки 

 Инара Калнарая на сайте Лиепайского театра